Erstmals in der Geschichte wurde ein Slalomwettbewerb der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1948 am 5. Februar im Skigebiet Corviglia ausgetragen. Das Rennen bestand aus zwei Läufen, aus denen beide Zeiten addiert wurden.

Olympiasiegerin wurde die US-Amerikanerin Gretchen Fraser, die bereits am Tag zuvor die Silbermedaille in der Alpinen Kombination gewinnen konnte. Den Silberrang belegte Antoinette Meyer aus der Schweiz und Bronze erhielt die Österreicherin Erika Mahringer.

Ergebnisse 

* 5 Strafsekunden

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Slalom (Frauen)